Влади́мир Серге́евич Бело́в:
 Белов, Владимир Сергеевич (1906—1989) — советский пианист и музыкальный педагог.
 Белов, Владимир Сергеевич (род. 1984) — российский шахматист, гроссмейстер.